Batalla de Wad-Ras, que va donar nom a un carrer del Poblenou de Barcelona, actualment del Doctor Trueta.
 Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, situat al carrer d'aquest nom.